Маленькая Германия (), Кля́йндо́йчланд () — бывший немецкий иммигрантский район в окрестностях нынешних Нижнего Ист-Сайда и Ист-Виллиджа в боро Манхэттен в Нью-Йорке. Как этнический район Маленькая Германия сложилась в 1840-х годах, однако к концу XIX века доля немецкого населения начала снижаться. В 1904 году произошла катастрофа парохода «Генерал Слокам», в которой погибло свыше тысячи человек — в основном жителей Маленькой Германии. От этого удара район оправиться не смог и фактически утратил этническую идентичность.

Рост 
Начиная с 1840-х годов немалое количество немецких иммигрантов, въезжающих в Соединенные Штаты, селилось в Маленькой Германии. Так, только в 1850-х годах через Нью-Йорк прошло 800 000 немцев. К 1855 году размер немецкоязычного населения в Нью-Йорке занимал третье место среди всех остальных городов мира, после Берлина и Вены. Немецкие иммигранты отличались от других тем, что они, как правило, были более образованными и имели навыки в востребованных ремёслах. Так, более половины пекарей и столяров, делавших высококлассную мебель, были немцами; многие немцы также работали в строительном бизнесе. Йозеф Ведемайер,  и Фридрих Зорге сыграли важную роль в росте профсоюзов; многие немцы и их ферайны (немецко-американские клубы) также часто были политически активными. Освальд Оттендорфер, который был владельцем-редактором Staats-Zeitung, крупнейшей немецкоязычной газеты в Нью-Йорке, был одним из самых богатых и влиятельных американцев немецкого происхождения в городе. Он также стал лидером нового политического движения, которое помогло в 1861 году переизбраться мэру  и получить это кресло в 1863 году .

В те времена немцы имели склонность к более тесному сожительству, чем представители других этнических групп, таких как ирландцы; более того, выходцы из разных немецких государств предпочитали жить по отдельности друг от друга. Например, ганноверцы проживали фактически в своём собственном «Маленьком Ганновере», а баварцы селились там, где пруссаков было меньше всего.

К 1845 году Маленькая Германия уже была крупнейшим немецко-американским кварталом в Нью-Йорке; к 1855 году немецкое население увеличилось более чем в четыре раза, и к началу XX века здесь проживало почти 50 000 человек. Этот район со временем расширился и впоследствии стал известен как еврейский Нижний Ист-Сайд. Томпкинс-сквер-парк в нейборхуде, известном ныне под названием Алфабет-Сити, был важным общественным пространством, которое немцы называли Вайссе-Гартен (; дословно — «белый сад»). Здесь находились пивные, спортивные клубы, библиотеки, хоры, стрелковые клубы, немецкие театры, школы, церкви и синагоги. В районе насчитывалось большое количество фабрик и небольших мастерских:

Катастрофа «Генерала Слокама» 

15 июня 1904 года Евангелическо-лютеранская церковь св. Марка организовала свой 17-й ежегодный пикник в честь окончания учебного года. Большое круизное судно «Генерал Слокам» было зафрахтовано для круиза по проливу Ист-Ривер к месту пикника на Лонг-Айленде. В нём приняли участие более 1300 пассажиров, в основном женщины и дети. Вскоре после отъезда в отсеке в передней части судна начался пожар. Хотя корабль был оснащен спасательными шлюпками и спасжилетами, они были в аварийном состоянии. Недостаток средств спасения, усугубляемый плохим руководством капитана Уильяма Ван Шайка (), привёл к гибели 1021 пассажира.

Хотя в результате катастрофы погиб только один процент населения Маленькой Германии, погибшие были членами самых авторитетных семей и составляли социальное ядро общины. Некоторые жители, потерявшие своих близких, покончили с собой. Масштабы бедствия повлекли за собой непоправимые последствия для прихода св. Марка. Катастрофа «Генерала Слокама» и возникшие вскоре антигерманские настроения на фоне Первой мировой войны привели к окончательному исчезновению Маленькой Германии как этнического района. Капитану Ван Шайку в конечном итоге не было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве; он был осуждён лишь за ненадлежащее обеспечение безопасности пассажиров, за что получил десять лет тюрьмы.

Исчезновение 

Катастрофа «Генерала Слокама» стала непоправимым ударом для Маленькой Германии. Однако район начал сокращаться как по населению, так и по площади за десятилетия до этого события. Ближе к концу XIX века, между 1870 и 1900 годами, немецкие американцы второго поколения начали покидать Маленькую Германию, чтобы переселиться в Бруклин, в частности в Уильямсбург, или выше на Манхэттене в Йорквилле. В то же время немцев в городе начали теснить новые волны иммигрантов: ирландцев, русских, евреев из Восточной Европы, говорящих на идише, и итальянцев. Кроме того, новые иммигранты привнесли в район свои культурные особенности, и в итоге Кляйндочланд начал преобразовываться в Нижний Ист-Сайд. Катастрофа «Генерала Слокама» драматическим образом ускорила процесс распада идентичности немецкого района.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Немецкая диаспора